— японский кинорежиссёр. В то время как из собратьев по ремеслу его поколения признавались и ценились Ясудзиро Одзу, Кэндзи Мидзогути и Микио Нарусэ — Хироси Симидзу был практически позабыт даже в самой Японии. Когда в 2003 году широко отмечалось 100-летие его друга Ясудзиро Одзу, о Симидзу, который родился в том же году, и не вспомнили. Лишь год спустя, в 2004-м, на 101 годовщину со дня его рождения состоялось запоздалое чествование режиссёра на Гонконгском международном кинофестивале, где была устроена его первая киноретроспектива. На следующий год ретроспективу устроили на Токийском международном фестивале и у нас в стране — с 21 сентября 2005 года в московском Музее кино. В 2008 году в Японии кинокомпания «Сётику» впервые выпустит коллекционное DVD-издание из 8 его фильмов.

Биография 
Родился в состоятельной известной семье. Его отец был бизнесменом, который много времени провёл в Соединённых Штатах. Маленьким Хироси несомненно подвергся влиянию западной культуры. Симидзу учился в колледже в Саппоро на острове Хоккайдо, но не закончил его. Вскоре, после колледжа (в 1921 году) Симидзу присоединился к новообразованной студии «Сётику» в Токио в качестве помощника режиссёра и в 1924 году, в возрасте 21 года начал свою режиссёрскую карьеру в большом кино.

Был очень дружен с кинорежиссёром Ясудзиро Одзу, они с ним одногодки и познакомились, работая на одной студии «Сётику». Истории двух художников были близки: от пожизненной дружбы, которая началась, когда Симидзу был ассистентом режиссёра, а Одзу — помощником оператора. Два из ранних фильма Одзу: «Университет-то я окончил...» (1929) и «Бодро шагая» (1930) были основаны на историях, написанных Симидзу. И оба режиссёра симпатизировали красоте традиций своей страны. Но в то время как Одзу любил воссоздавать универсум японского дома, предпочитая совершенствовать свой минималистский стиль, Симидзу был сторонником более «экспансивного» подхода. Симидзу в своём творчестве значительно более близок по духу другому соратнику по режиссёрскому цеху — Кэндзи Мидзогути. Интересно, что Мидзогути говорил о нём следующее:
«Таким, как я и Одзу, фильмы достаются тяжким трудом, а Симидзу гений…».

«Семь морей», первый из великих немых фильмов Симидзу 1930-х годов, был поставлен по сценарию Кого Нода, близкого соратника Одзу. Фильм длительностью более 2-х часов был выпущен в кинотеатрах в двух частях: «Семь морей. Часть первая: „Девичество“» вышла на экраны в декабре 1931 года, а следующая кинолента «Семь морей. Часть вторая: „Целомудрие“» в марте 1932 года. При всех перипетиях сложного сюжетосложения, напоминающего классический роман XIX века, фильм Симидзу убеждает в своём реализме. В этой дилогии, как и в других классических немых фильмах 1930-х «Японские девушки в порту», «Барчук в колледже» (оба — 1933), «Затмение» (1934) и «Герой Токио» (1935) Симидзу использует язык немого кино с поэтическим красноречием, чтобы отобразить на экране незабываемые изображения японского общества своего времени. Показывая в мельчайших деталях японские нравы начала 1930-х, эти фильмы передают конфликт между стремлением к индивидуальному счастью и стадными чувствами долга к социальному порядку.

Во второй половине 1930-х годов, начав работать в звуковом кино, Симидзу всё чаще обращается к картинам о детях и для детей, из-за чего критики его начинают воспринимать как режиссёра для детей. Однако его произведения всё же более разнообразны по тематике. Он снимал фильмы о прошлом и современности, спортивные драмы и комедии, мелодрамы… А одними из излюбленных его героев были бродяги и падшие женщины.

За кадром Симидзу был более известен как любитель женщин и плейбой (одной из его жён была популярнейшая киноактриса Кинуё Танака, которая сыграла главные роли в нескольких фильмах режиссёра, в том числе в одном из его шедевров «Заколка для волос», 1941). В то же время, любовь Симидзу к детям достигла большого чувства социальной ответственности: на свои деньги он создал дом для военных сирот после окончания Второй мировой войны. Эти две стороны его личности: плейбоя и гуманиста — отображаются в конфликтах, изображённых в его творчестве. Несмотря на его привилегированное положение, его гуманитарные поступки поставили его на сторону простых людей в их противостоянии плутократии.

После войны вместе с несколькими из своих коллег основал студию «Хатиносу Эйга» («Кино улья»), что позволило ему быть более независимым в выборе материала, чем в прежние годы, когда он работал в компании «Сётику».

Умер Хироси Симидзу от сердечного приступа 23 июня 1966 года в возрасте 63 лет, пережив лишь на два с половиной года своего друга Одзу. За 35 лет работы в кино, Хироси Симидзу снял более 160 фильмов, к сожалению многие из старых его работ не сохранились.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 David Bordwell. Pierced by poetry Archive for the 'Directors: Shimizu Hiroshi'

Режиссёры немого кино
Кинорежиссёры XX века
Режиссёры Японии
Умершие от сердечно-сосудистых заболеваний